Miloš Babić ist der Name folgender Personen:

* Miloš Babić (Basketballspieler) (* 1968), serbischer Basketballspieler
 Miloš Babić (Eishockeyspieler) (* 1988), serbischer Eishockeyspieler